Camaldoli – Frazione di Poppi (AR)
Camaldoli – Frazione di Campagna (SA)
Camaldoli – località di Gussago, in provincia di Brescia
Camaldoli – località di Napoli, nella Municipalità V, Municipalità IX
Collina dei Camaldoli – rilievo collinare di Napoli
Eremo dei Camaldoli, complesso monastico della collina dei Camaldoli (NA)
Camaldoli – Zona collinare fortificata nella parte alta del quartiere genovese di San Fruttuoso
Camaldoli – Frazione di Monte Porzio Catone in provincia di Roma
Congregazione dei Camaldolesi – Congregazione monastica cattolica
Eremo di Camaldoli – Eremo situato a Camaldoli (AR)
Monastero di Camaldoli – situato a Camaldoli (AR)